Budai Ferenc (1760–1802) református lelkész
 Budai Ferenc (?) magyar bajnok labdarúgó (Vasas)